Irani – comune del Brasile
 Irani – comunità etnico-religiosa dell'Asia meridionale
 18987 Irani – asteroide della fascia principale
 Ardeshir Irani – regista e produttore cinematografico indiano
 Boman Irani – attore indiano
 Honey Irani – sceneggiatrice, attrice e regista indiana